Athanasios II. ist der Name folgender Patriarchen:

 Athanasios II. (Jerusalem) († 1244), griechischer Patriarch von Jerusalem (spätestens ab 1235 bis 1244)
 Athanasios II. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (1450–1453)
 Athanasios II. (Antiochia), Patriarch von Antiochia (683–686)